Kerry peut faire référence à :

Géographie
 Le comté de Kerry, au sud-ouest de l'Irlande,
 Kerry, une ancienne circonscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1801 à 1885.
 Kerry, circonscription électorale,
 Le Kerry GAA est l'équipe de sports gaéliques du comté de Kerry,
 La réserve de biosphère du Kerry, une aire protégée,
 Kerry, ville du pays de Galles

Prénom
 Kerry, un prénom anglophone.
 Kerry Washington (1977-) actrice américaine

Patronyme
 Brendan Kerry (1994-), patineur artistique australien,
  John Kerry (1943- ), homme politique américain,
 Margaret Kerry (1929 -), actrice, animatrice de radio et conférencière américaine,
 Mark Kerry (1959 -), nageur australien,
 Norman Kerry (1894 - 1956), acteur américain.

Race d'animaux
Différentes races originaires d'Irlande :
 Kerry, une race bovine
 Kerry bog, une race de poney
 Kerry beagle, une race de chien
 Terrier Kerry Blue, une race de chien

Autres
 Kerry, l'interface graphique KDE du logiciel Beagle.
 Kerry Group, groupe agroalimentaire irlandais.
 Kerry (Firefly) est une planète de la franchise Firefly.
 Kerry, un téléfilm britannique réalisé par Sheree Folkson et Declan Lowney en 2014.

Homonymie de patronyme